ENT, sigle composé des trois lettres E, N et T, peut faire référence à :
 Espace numérique de travail (ou environnement numérique de travail) ;
 Les espaces numériques de travail sont très développés dans le domaine de l'éducation : Espace numérique de travail (éducation) ;
 École nationale de théâtre du Canada ;
 École nationale du Trésor public ;
 Extreme Noise Terror, un groupe de Crust punk ;
 Star Trek: Enterprise.

ENT est un code qui peut désigner :
 Enitewok, dans les îles Marshall, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Ent peut désigner :
 Ent, un être de fiction de l'univers de la Terre du Milieu créé par l'écrivain britannique J. R. R. Tolkien.

Sport 
ENT est le nom couramment utilisé pour désigner les Enfants de Neptune de Tourcoing
Code IATA des aéroports